Хар-Нуур ( «Чёрное озеро») — лимноним:
 Хар-Нуур — озеро в верхнем течении реки Булган-Гол;
 Хар-Нуур — озеро северо-западнее Улиастая, в аймаке Дзавхан;
 Хар-Нуур — озеро в Монголии, относящееся к бассейну реки Завхан.

См. также 
 Хара-Нур